Dominique Naef est un astronome suisse, collaborateur scientifique à l'Observatoire de Genève jusqu'en .

Formation et carrière 
Après un doctorat à l'Observatoire de Genève, il effectua deux post-doc au Chili, un premier à La Silla puis un second à Paranal.

Découvertes 
Dominique Naef a codécouvert de nombreuses exoplanètes dont :
  ;
  ;
  ;
 HD 74156 b ;
 HD 74156 c.

Membre de l'UAI 

Dominique Naef est membre de l'Union astronomique internationale, en particulier de sa  « Astronomie fondamentale »,  « vitesses radiales », et de sa  « Systèmes planétaires et bioastronomie »,  « Bioastronomie » et 53 « Planètes extrasolaires (WGESP) ». Jusqu'à 2012 et la réforme des divisions de l'UAI, il faisait partie des  « Sciences des systèmes planétaires » et  « Techniques optiques et infrarouges ».

Références

Liens externes 
 
 Page de Dominique Naef sur le site de l'Observatoire de Genève.
  Auf der Jagd nach Planeten (« À la recherche de planètes »), article dans le magazine Schweizer Familie, page 47 (2008).

Astronome suisse du XXe siècle
Astronome suisse du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Découvreur d'exoplanètes